Gate nebo GATE v českém kontextu může znamenat: 

 režim expanderu, zařízení pro zpracování signálu
 GATE Galerie a informační centrum, kulturní zařízení Středočeského kraje v Praze
 řídící elektrodu unipolárního tranzistoru
 nástupní a výstupní bránu letištního terminálu